Rossach ist ein Ortsname:

 Rossach (Großheirath), Kirchdorf der Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Rossach (Schöntal), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Schloss Rossach, ehemalige Schlossanlage, heute Gutshof im Weiler Rossach der Gemeinde Schöntal

Siehe auch:
 Roßbach